Niemcy:
 Heubach – dzielnica Ebern
 Heubach – dzielnica Groß-Umstadt
 Heubach – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb

Osoby:
 Jeroen Heubach – holenderski piłkarz
 Michael Heubach – niemiecki kompozytor